Poecilozonites — род сухопутных лёгочных улиток из семейства Gastrodontidae отряда стебельчатоглазых. Являются эндемиками Бермудских островов, которые, по оценкам учёных, они заселили около 300 тысяч лет назад. Раковины представителей рода составляют около 95 % окаменелостей, обнаруживаемых на этих островах.

Примечания

Литература 
 Gould, Stephen Jay Allometry in Pleistocene land snails from Bermuda: The influence of size upon shape, Journal of Paleontology, v. 40 p. 1131—1141.
 Gould, Stephen Jay (December, 1969) An Evolutionary Microcosm: Pleistocene and recent history of the land snail P. (Poecilozonites) in Bermuda, Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, v. 138(7) P. 407—532.
 Gould, Stephen Jay (September 1969) Land Snail Communities and Pleistocene Climates in Bermuda: a Multivariate Analysis of Microgastropod Diversity, Proceedings of the North American Paleontological Convention, p. 486—521.
 The Royal Gazette, December 21, 1999, p.1, 7,8

Стебельчатоглазые
Роды моллюсков